Somewhere Down in Texas é um álbum de George Strait, lançado em 2005.

Álbuns de 2005